8-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 8 градусов к западу, проходящая от Северного полюса
через Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Европу, Африку, Южный океан и Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 172-м меридианом восточной долготы.

См. также 
 7-й меридиан западной долготы
 9-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота